SO
 SO, ponto colateral sudoeste
 Somália (código ISO 3166-1)
 Cantão de Soleura, Suíça
So
 So, álbum pop de Peter Gabriel editado em 1990
so
 língua somali (código ISO 639)

Informática 
 sistema operativo ou sistema operacional 
 .so (abreviatura de shared object), uma extensão para nomes de arquivos em Unix
 StarOffice, uma suite de aplicações de escritório

Desambiguações de siglas